Крутой Яр — название населенных пунктов:

Россия 
 Крутой Яр — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Крутой Яр — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Крутой Яр — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Крутой Яр — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.

Украина 
 Крутой Яр — село в Покровском районе Донецкой области.
 Крутой Яр — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Крутой Яр — село в Белозёрском районе Херсонской области.

См. также 
 Крутой
 Яр